Presque Isle komt van het Frans presqu'île, de benaming voor een schiereiland dat nét geen eiland is. Het kan verwijzen naar:
 Presque Isle (Maine), een stadje in de Amerikaanse staat Maine
 Presque Isle (Wisconsin), een plaats in de Amerikaanse staat Wisconsin
 Presque Isle Bay, een baai in de Amerikaanse staat Pennsylvania
 Presque Isle County, een county in de Amerikaanse staat Michigan
 Presque Isle State Park, een schiereiland en staatspark in de Amerikaanse staat Pennsylvania
 Presque Isle Township, een plaats in de Amerikaanse staat Michigan